Einbrecher steht für:
 den Täter bei einem Einbruch
 Einbrecher (Film), ein Film von Hanns Schwarz mit Willy Fritsch und Heinz Rühmann

Siehe auch:

 Der Einbrecher